Râul Valea Poienii se poate referi la:

 Valea Poienii - afluent al Râului Ponor
 Valea Poienii - afluent al Râului Târgului